Іспано-південноамериканська війна (1864—1866), іноді також Перша Тихоокеанська війна —  збройний конфлікт, в якому Іспанія воювала з Перу і Чилі, до яких пізніше приєдналися Болівія і Еквадор. 
Тихоокеанська війна (1879—1884), іноді також Друга Тихоокеанська війна — збройний конфлікт між Чилі і коаліцією Перу і Болівії.
Війна на Тихому океані (1937—1945) —  складова Другої світової війни і передуючі їй міжнародні збройні конфлікти, які мали місце у Азійсько-Тихоокеанському регіоні.